Sušanj Cesarički  je naselje u općini Karlobag.  Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 13 stanovnika te 6 obiteljskih kućanstava.

Povzani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Karlobag